Владимир Кучинский: Кучинский, Владимир Александрович (1948—1996) — советский и российский кинорежиссёр.
 Кучинский, Владимир Степанович (род. 1958) — советский украинский режиссёр.